Popma steht für:

 Popma (Familie), friesisches Adelsgeschlecht

Popma ist der Familienname folgender Personen:

 Alardo de Popma (vor 1617–1641), flämischer Kupferstecher
 Ausonius von Poma (1563–1613), friesischer Klassischer Philologe und Jurist
 Cyprianus von Poma (1550–1582), friesischer Klassischer Philologe
 Klaas Jan Popma (1903–1986), niederländischer Philosoph
 Sixtus von Popma (1550–1611), friesischer Jurist
 Titus von Popma (vor 1550–1620), friesischer Astronom und Jurist